Der Begriff Eulerverfahren steht für folgende numerische Verfahren zum Lösen von Differenzialgleichungen:
 das explizite Eulerverfahren, auch eulersches Polygonzugverfahren oder Euler-Cauchy-Verfahren genannt
 das implizite Eulerverfahren
 das Euler-Maruyama-Verfahren, auch Euler-Maruyama-Schema oder stochastisches Euler-Schema genannt